Worthing High School puede referirse:
Escuela Preparatoria Worthing (Houston); o
Worthing High School (Reino Unido) - West Sussex, UK.